Валентин Алексеевич Анастасиев (1925—2009) — советский военный деятель и украинский политический деятель. Участник Великой Отечественной войны. Член КПСС и КПУ. Участник Парада Победы.

Биография 
Родился в селе Пивоварово, ныне Вязниковский район, Владимирской области в многодетной семье рабочего. После окончания Пивоваровской школы в 1940 году поступил в Вязниковский льнотехникум.

В ряды РККА призван Вьязниковским районным военным комиссариатом в 1943 году. На фронтах Великой Отечественной войны с 12 июля 1943 — стрелок 2-го стрелкового батальона 127-го гвардейского стрелкового полка 42-й гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии. В боях по расширению плацдарма на правом берегу Днепра был ранен.

После лечения в госпитале направлен на учёбу в Московское военно-инженерное училище, которое окончил в мае 1946 года. Участник Парада Победы на Красной Площади 24 июня 1945 года. До 1949 года командовал курсантским взводом в Ленинградском военно-инженерном училище.

С сентября 1949 по июнь 1955 учился в Военно-инженерной академии имени В. Куйбышева, где получил квалификацию «военный инженер-радиотелемеханик».

С мая 1955 по декабрь 1986 проходил военную службу на командных должностях в соединениях ракетно-технических войск ВС СССР. С апреля 1975 года — генерал-майор. В 1987 году вышел в запас.

С 1988 года по февраль 1999 начальник районного спортивно-технического центра «Харьковский» (город Киев) Общества содействия обороне Украины.

Участник майского парада в 1995 году на Красной площади в Москве, посвящённого дню Победы.

С февраля 1999 года — народный депутат Украины 3-го (1999—2002) и 4-го (2002—2006) созывов.

Умер в 2009 году, в Киеве. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище, участок 7в.

Гражданско-политическая деятельность 
Член КПСС с 1947 года.

В 1979—1987 годах избирался депутатом Ивано-Франковского областного совета депутатов трудящихся.

В 1988—1997 годах — заместитель председателя, председатель Совета ветеранов Харьковского района города Киева. С 1997 года — председатель Киевского городского совета Организации ветеранов Украины.

С 2004 года — первый заместитель председателя, а с 2008 года — председатель совета Организации ветеранов Украины.

В Верховной Раде Украины 
В феврале 1999 года избран народным депутатом Украины 3-го созыва по списку КПУ (№ 104). Был членом Комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов (с 02.1999), член фракции КПУ (с 02.1999).

В апреле 2002 года избран народным депутатом Украины 4-го созыва по списку КПУ (№ 40). Возглавлял подкомитет по делам ветеранов войны и труда Комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов (с 06.2002), член фракции КПУ (с 05.2002).

Награды 
Советские:
 Орден Отечественной войны 1-й степени;
 2 ордена Красной Звезды;
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени;
 ряд медалей.

Украинские:
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (21 февраля 2005) — за выдающийся личный вклад в развитие государственного строительства, активное участие в общественно-политической деятельности и по случаю 80-летия со дня рождения;
 Орден Богдана Хмельницкого I степени (5 мая 2009, посмертно) — за мужество и самопожертвование, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками в отстаивании свободы и независимости Родины, весомый личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи;
 Орден Богдана Хмельницкого II степени (1999);
 Орден Богдана Хмельницкого III степени (4 мая 1998) — в честь ратных и трудовых заслуг, за активную общественную работу и по случаю 53-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины — за активную общественную деятельность, весомый личный вклад в патриотическое воспитание молодежи и по случаю 59-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
 Юбилейная медаль «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков».

Награды стран СНГ:
 Медаль Жукова;
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Литература

Примечания 

Члены КПСС
Члены Коммунистической партии Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Участники битвы за Днепр
Участники Парада Победы